Oscofòria (en grec ὀσχοφόρια o ὠσχοφόρια) era un antic festival àtic, una festa de la verema que es feia en honor de Dionís i d'Atena, els que donaven el vi i l'oli, i al mateix temps honorava a Teseu i a Ariadna, segons Plutarc.

Se suposa que se celebrava al començament del mes de Pianepsion. La llegenda atribueix la seva fundació a Teseu. El seu nom derivava de ὦσχος, ὄσχος o ὄσχη ("oschos", "osché"), una branca de vinya amb raïm, ja que era un festival de verema.

Al dia de la festa, dos joves anomenats ὀσχοφόροι i que havien de tenir els pares vius eren elegits entre els ciutadans més rics. Anaven vestits de dones i portaven sarments amb raïm del temple de Dionís a Atenes al d'Atena a Falèron. Els dos joves eren seguits per una processó que també portaven branques de vinya i uns cors cantaven himnes anomenats ὠσχοφορικὰ μέλη, que anaven acompanyats de danses, segons Ateneu de Nàucratis. Al les festes hi participaven unes dones que representaven les mares dels dos joves, i els hi portaven provisions i els relataven històries. Durant el sacrifici, el bàcul de l'herald estava ornat amb garlandes i en el moment de les libacions els assistents cridaven ἐλελεῦ, ἰοὺ ἰού ("eleley, ioy, ioy"), una mena de crit de guerra, diu Plutarc.

Els efebs de totes les tribus feien després una cursa des de la ciutat fins al temple d'Atena i el guanyador rebia una copa amb cinc coses diferents, vi, mel, formatge, farina i oli i només el que guanyava bevia d'aquesta copa, segons Ateneu de Nàucratis. Procle també parla de la festa.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia
Culte a Atena
Culte a Dionís